Just Be (single) - single van DJ Tiësto
 Just Be (album) - album van DJ Tiësto